Башни-близнецы — два (реже более) одинаковых (совпадает высота, этажность, внешний вид и другие параметры) здания, стоящих рядом друг с другом:

Здания 
США
 Башни-близнецы — две главные башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, разрушенные в результате теракта 11 сентября 2001 года.
  («Новые башни-близнецы», «Башни-близнецы Трампа») — неосуществлённый архитектурный проект на Манхэттене.
  — неосуществлённый архитектурный проект в Чикаго.
  — тюрьма в Лос-Анджелесе.

Другие страны
 Башни-близнецы — два одинаковых административных здания, расположенные в городе Рамат-Ган, Израиль.
  — здания в Гуанчжоу.
  — часть стадиона «Уэмбли», существовали с 1923 по 2003 год.

С полным списком статей, на данный момент существующих в Русской Википедии, о конкретных башнях-близнецах см. категорию «Башни-близнецы».

Кинематограф 
  — документальный фильм (2003) Билла Гуттентага и Роберта Порта о событиях 11 сентября 2001 года.
 «Башни-близнецы» — кинофильм (2006) Оливера Стоуна о событиях 11 сентября 2001 года.
 «Внутри башен-близнецов» — кинофильм (2006) Ричарда Дейла о событиях 11 сентября 2001 года.

См. также 
 Башни Петронас — самые высокие башни-близнецы в мире с 1998 года по настоящее время.
 Ворота Европы
 Ворота Минска
 Две башни